Nordvik ist der Name folgender Orte:

 Nordvik (Nordland), Norwegen
 Nordvik (Hordaland), Norwegen
 Nordwik, aufgegebene Siedlung in Russland

Nordvik ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Nordvik (* 1987), norwegischer Fußballspieler
 Hans Nordvik (1880–1960), norwegischer Sportschütze
 Jørgen Nordvik (1895–1977), norwegischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Norvik